Алексей Николаевич Зайцев (12 марта 1924, деревня Сутупово, теперь Данковского района Липецкой области, Российская Федерация — , город Минск, Республика Беларусь) — советский военный деятель, командующий 13-й армией Прикарпатского военного округа, генерал-полковник (1983). Депутат Верховного Совета УССР 9-го созыва.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил семилетнюю Перехвальскую школу Данковского района.

В 1941 году окончил Данковское педагогическое училище и работал учителем Перехвальской семилетней школы.

В Красной Армии с октября 1941 года, участник Великой Отечественной войны. Воевал под Можайском на Западном фронте, был ранен, долгое время лечился в московском госпитале.

В 1943 году окончил Саранське пехотное училище. Командовал пулеметным взводом, был командиром отдельной разведывательной роты, заместителем начальника штаба (по разведке) 48-го полка 38-й стрелковой дивизии 47-й армии Воронежского, 1-го Украинского фронтов.

Член ВКП(б) с 1944 года.

После войны продолжил службу в Советской Армии. Служил адъютантом начальника штаба Киевского военного округа, затем был командиром взвода в гарнизоне города Глухова Сумской области, начальником физической подготовки полка, окончил военные курсы в Ленинграде.

В 1953 году окончил факультет тактики Военно-педагогического института.

С 1957 — начальник штаба мотострелкового полка. Служил заместителем, а с 1960 — командиром учебного мотострелкового полка.

С 1965 г. — заместитель командира, командир мотострелковой дивизии.

В 1967 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР. С декабря 1968 года командовал 68-й мотострелковой дивизией Северо-Кавказского военного округа (управление дивизии — Урюпинск). Затем — заместитель начальника штаба воинского соединения Туркестанского военного округа, командир корпуса.

В феврале 1973 — августе 1975 г. — командующий 13-й армией Краснознаменного Прикарпатского военного округа.

В сентябре 1975—1980 г. — 1-й заместитель командующего войсками Южной группы войск (Венгрия).

В 1980—1985 г. — 1-й заместитель командующего войсками Краснознаменного Одесского военного округа.

В 1985—1990 г. — главный военный советник Вооруженных Сил СССР при Революционных Вооруженных Сил Республики Куба.

Затем — в отставке. Проживал в Минске.

Воинские звания 
 генерал-майор (29.04.1970)
 генерал-лейтенант (4.11.1973)
 генерал-полковник (22.02.1983)

Награды 
 орден Ленина
 три ордена Красного Знамени
 два ордена Красной Звезды
 два ордена Отечественной войны 1-й ст.
 орден Отечественной войны 2-й ст.
 медали

Сочинения 
 Зайцев А. Н. На острие красных стрел. — М.: Воениздат, 1988. — 224 с. — (Военные мемуары). — ISBN 5–203–00052–2.
 Зайцев А. Н. Приказано провести поиск. // Военно-исторический журнал. — 1986. — № 5. — С.51-55.

Литература 
 Депутаты Верховной Рады УССР. 9-й созыв — 1975 г.

Ссылки 
 
 Фото, ордена 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 9-го созыва
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Командиры рот в Великой Отечественной войне
Начальники штабов в Великой Отечественной войне